Flughafen Nogales steht für:
 Flughafen Nogales in Nogales (Arizona), USA, siehe Nogales International Airport
 Flughafen Nogales in Nogales (Sonora), Mexiko, siehe Flughafen Nogales (Sonora)